Normanna steht für:

 Normanna-Riff, Felsenriff in der Gruppe der Melchior-Inseln vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Normanna Strait, Seeweg im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Normanna Township, Townships und Orte in den Vereinigten Staaten